Чмырь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чмырь, Пётр Яковлевич (1925—1976) — бригадир Киргизской опытно-селекционной станции по сахарной свёкле, Герой Социалистического Труда.
 Чмырь, Юрий Павлович (род. 1972) — украинский политический деятель, народный депутат Украины V-го и VI-го созыва.